Артур Трёстер (; 1906, Ростов-на-Дону — 1997, Гамбург) — немецкий виолончелист.

Ученик Пабло Казальса. В 1935—1945 гг. первая виолончель Берлинского филармонического оркестра. Затем играл в Оркестре Северогерманского радио, преподавал в Гамбургской Высшей школе музыки. В 1945—1975 гг. был также виолончелистом в трио Конрада Хансена (вместе с пианистом Хансеном и скрипачом Эрихом Рёном).

Академические музыканты Германии
Преподаватели Гамбургской высшей школы музыки и театра
Музыканты Берлинского филармонического оркестра